Новопідрєзково — мікрорайон, який входить до складу Молжаниновського району Москви.
 Новопідрєзково — залізнична платформа Ленінградського напрямку Жовтневої залізниці.
 Новопідрєзково — селище міського типу (раніше робітниче селище Підрєзково) в Підмосков'ї, у Хімкинському районі, розділений між Москвою і Московською областю.